Села:
 Шабельники — Одеська область, Миколаївський район
 Шабельники — Полтавська область, Кобеляцький район
 Шабельники — Черкаська область, Золотоніський район

 Шабельники — колишнє село Чигиринського району Черкаської області, в 1959 році затоплене водами Кременчуцьного водосховища